Pasaman ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Barat. Stand 2021 leben hier circa 300.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Pasaman ist der Ort Lukup Sikaping. Der jetzige selbstständige Regierungsbezirk Pasaman Barat war bis zu einer Abspaltung im Jahr 2003 ein Bestandteil von Pasaman.

In der Stadt Bonjol führt der Trans-Sumatra-Highway über den Äquator.

Geographie 

Der Regierungsbezirk liegt im Norden von Sumatra Barat im Binnenland an der Grenze zu den Provinzen Sumatra Utara und Riau. In der Provinz Sumatra Barat grenzt Pasaman an die Regierungsbezirke Lima Puluh Kota im Osten, Agam im Süden und Pasaman Barat im Westen. Administrativ unterteilt sich Pasaman in 12 Distrikte (Kecamatan) mit 37 Dörfern (Nagari).

Einwohner 
2021 lebten in Pasaman 301.685 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 76 Personen pro Quadratkilometer. 99,6 Prozent der Einwohner sind Muslime und der Rest Christen, hauptsächlich Protestanten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Barat
Geographie (Sumatra)